Ільїних Валерій Леонідович (1947—1982) — радянський гімнаст, срібний медаліст Олемпіади-1968.
 Ільїних Дмитро Сергійович (* 1987) — російський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Ільїних Іван Михайлович (1914—1987) — рядовий РА, Герой Радянського Союзу.
 Ільїних Крістіна Олексіївна (* 1994) — російська стрибунка у воду.
 Ільїних Олена Русланівна (* 1994) — російська фігуристка, що виступає в танцях на льоду, олімпійська чемпіонка та бронзова призерка Олімпійських ігор.
 Христина Ільїних (* 1994) — російська стрибунка у воду. Учасниця Олімпійських Ігор 2016 року.
Російські прізвища